Cavos ist der Familienname folgender Personen: 

 Alberto Camillo Cavos (auch Albert Katarinovich Cavos; 1800–1863), russischer Hofarchitekt italienischer Abstammung, Mitglied der Akademie, Sohn von Catarino Camillo Cavos
 Alberto Cesare Cavos (auch Cesare Cavos; 1824–1883), russischer Architekt italienischer Abstammung, Mitglied der Akademie, Ratsherr im Sankt Petersburger Stadtrat, Sohn von Alberto Camillo Cavos
 Alberto Giovanni Cavos, italienischer Theaterdirektor der Fenice in Venedig
 Catterino Cavos (1775–1840), russischer Dirigent, Komponist und Hofmusiker italienischer Abstammung, Sohn von Alberto Giovanni Cavos
 Giovanni Cavos (auch Ivan Cavos; 1805–1861), russischer Hofmusiker italienischer Abstammung, Direktor der Italienischen Oper, Sohn von Catarino Camillo Cavos

Siehe auch: 
 Kavos, mehrere Orte in Griechenland